Council kan syfta på:
Council, Alaska – en övergiven stad
Council, Idaho – huvudorten i Adams County, Idaho

es:Consejo
fa:شورا
gd:Comhairle
ja:理事会